Église de la Paix (Eupen) en Belgique
 Église de la Paix de Jawor en Pologne
 Église de la Paix de Świdnica en Pologne.

Voir aussi